Altstadtfest bezeichnet

 das Altstadtfest (Hannover)
 das Saarbrücker Altstadtfest
 das Görlitzer Altstadtfest
 allgemein auch Volksfeste